

Miejscowości w Polsce
 Wg TERYT jest ich 5
 Chmielów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty 
 Chmielów – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Dębowa Kłoda 
 Chmielów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Nowa Dęba 
 Chmielów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów 
 Chmielów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce

Miejscowości na Ukrainie
 Chmielów – wieś w rejonie włodzimierskim